Grombach ist ein geographischer Name:

 Grombach, Dorf der Stadt Bad Rappenau im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Grombach (Hauser Bach), linker Zufluss des Hauser Bachs (zum Regen) vor Walderbach, Landkreis Cham, Bayern 
 Grombach (Walzbach), rechter Zufluss des Walzbachs bei Büchenau, Stadt Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Grom-Bach, linker Zufluss des Ohebachs (zur Efze) nach Frielendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Grombachergraben, rechter Zufluss des Dombachs (zum Insenbach) bei Ehrstädt, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Grömbach, Gemeinde im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Obergrombach, Stadtteil von Bruchsal im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Krombach
 Crombach
 Untergrombach, Stadtteil von Bruchsal im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg